Die zwölfte U-17-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 2006 in Singapur ausgetragen. Das Turnier begann am 3. September und endete am 17. September. Sieger wurde Japan durch einen 4:2-Sieg nach Verlängerung gegen Nordkorea. Die beiden Finalisten qualifizierten sich mit den beiden unterlegenen Halbfinalisten Tadschikistan und Syrien für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2007.

Qualifikation 

Singapur war als Gastgeber für die Endrunde gesetzt. Die übrigen Nationen ermittelten in 14 Gruppen die weiteren Teilnehmer:

  (Gastgeber)
 
  (Titelverteidiger)

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in vier Vierergruppen jeweils eine Einfachrunde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 3. September bis 17. September 2004 im Jalan Besar Stadium in Kallang und im Bishan Stadium in Bishan ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalspiele

Ergebnis 
Die Finalisten Japan und Nordkorea sowie die beiden unterlegenen Halbfinalisten Tadschikistan und Syrien qualifizierten sich neben Gastgeber Südkorea für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2007.

Weblinks 
 Asian U-17 Championship 2006 auf rsssf.com (englisch)

2006
Fußballveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Singapur
Fußball (Singapur)